1773 Rumpelstilz – asteroide della fascia principale
 Rumpelstilz – gruppo musicale folk svizzero

Pagine correlate 

 Rumpelstiltskin